Anfa kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Casablanca, Grand Casablanca, 
 Anfa (kommun i Marocko), Grand Casablanca, Casablanca, 

Robotskapade Marockoförgreningar